Urodzeni wczoraj, ang.Born Yesterday - sztuka i oparte na niej dwa filmy
 Urodzeni wczoraj – film z 1950 roku
 Urodzeni wczoraj – film z 1993 roku